Кликитат има више значења:
 Округ Кликитат (Вашингтон)
 Кликитат (Вашингтон)